Rośliny ozime – uprawne rośliny jednoroczne
 Ozimina – powieść Wacława Berenta